La Copa del Rey de Campeones 2018 (también conocida como The Custodian of the Two Holy Mosques Cup) fue la cuadragésima segunda edición de la Copa del Rey de Campeones desde su creación en 1957, y la décimo primera bajo el formato actual. Comenzó el 3 de enero y concluyó con la final de mayo de 2018. El ganador se clasificó para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC 2019. Al-Hilal son los campeones vigentes de la competición.

Modalidad 

La Copa del Rey de Campeones 2018 se jugó con sistema de eliminación directa, al estilo europeo como la FA Cup en la cual los conjuntos disputan la llave en un partido. Este torneo contó con la participación de 32 conjuntos, siendo 14 de la Liga Profesional Saudí, 16 de la Primera División Saudí y 2 equipos clasificados desde la etapa preliminar provenientes de la Segunda División Saudí.

Equipos participantes

Fase Final 

Nota: L: Equipo local, V: Equipo visitante.

Dieciseisavos de final 

La ronda de los dieciseisavos de final se jugó entre el 3 y el 7 de enero. Todos los partidos están en el horario local (UTC+03:00).

Octavos de final 

La ronda de los octavos de final se jugó entre el 23 y el 25 de enero. Todos los partidos están en el horario local (UTC+03:00).

Cuartos de final 

La ronda de los cuartos de final se jugó entre el 22 y el 25 de febrero. Todos los partidos están en el horario local (UTC+03:00).

Semifinal 

Las semifinales se jugaron entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Todos los partidos están en el horario local (UTC+03:00).

Final 

La final se jugó el 12 de mayo en el estadio King Abdullah Sports City. El partido está en el horario local (UTC+03:00).

Véase también 

 Liga Profesional Saudí
 Copa del Príncipe de la Corona Saudí - Copa de Arabia Saudita
 Copa Federación de Arabia Saudita - Copa del Príncipe Faisal Bin Fahad

Referencias 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Arabia Saudita